DSC Arminia Bielefeld (celým názvem: Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí ve městě Bielefeld v Severním Porýní-Vestfálsku. Založen byl 5. května 1905 pod názvem 1. Bielefelder FC Arminia. Svůj současný název nese od roku 1926. Od sezóny 2015/16 do sezóny 2019/20 působil ve 2. Bundeslize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na stadionu SchücoArena s kapacitou 26 515 diváků.

Klub byl pojmenován podle náčelníka kmene Cherusků Arminia, který v legendární bitvě u Teutoburského lesa drtivým způsobem porazil římské legie. Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl pozemního hokeje, krasobruslení a kulečníku.

V ročníku 2019/20 se Arminia umístila první ve druhé nejvyšší ligové soutěži a vrátila se po 11 letech do 1. Bundesligy.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1905 – 1. Bielefelder FC Arminia (1. Bielefelder Fußballclub Arminia)
 1919 – fúze s Bielefelder Turngemeinde 1848 ⇒ TG Arminia Bielefeld (Turngemeinde Arminia Bielefeld)
 1926 – DSC Arminia Bielefeld (Deutscher Sportclub Arminia Bielefeld)

Získané trofeje 
 Westdeutsche Fußballmeisterschaft ( 2× )
 1921/22, 1922/23
 Westfalenpokal ( 3× )
 1990/91, 2011/12, 2012/13

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1934: Gauliga Westfalen
 1934–1938: Bezirksliga Ostwestfalen
 1938–1944: Gauliga Westfalen
 1947–1948: Bezirksklasse, Gruppe 1
 1948–1949: Landesliga Westfalen – sk. 3
 1949–1950: Fußball-Oberliga West
 1950–1952: II. Division West – sk. 1
 1952–1954: II. Division West
 1954–1956: Landesliga Westfalen – sk. 1
 1956–1962: Verbandsliga Westfalen – sk. 1
 1962–1963: II. Division West
 1963–1970: Fußball-Regionalliga West
 1970–1972: Fußball-Bundesliga
 1972–1974: Fußball-Regionalliga West
 1974–1978: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1978–1979: Fußball-Bundesliga
 1979–1980: 2. Fußball-Bundesliga Nord
 1980–1985: Fußball-Bundesliga
 1985–1988: 2. Fußball-Bundesliga
 1988–1994: Fußball-Oberliga Westfalen
 1994–1995: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 1995–1996: 2. Fußball-Bundesliga
 1996–1998: Fußball-Bundesliga
 1998–1999: 2. Fußball-Bundesliga
 1999–2000: Fußball-Bundesliga
 2000–2002: 2. Fußball-Bundesliga
 2002–2003: Fußball-Bundesliga
 2003–2004: 2. Fußball-Bundesliga
 2004–2009: Fußball-Bundesliga
 2009–2011: 2. Fußball-Bundesliga
 2011–2013: 3. Fußball-Liga
 2013–2014: 2. Fußball-Bundesliga
 2014–2015: 3. Fußball-Liga
 2015– : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1971/72: Klubu byly svazem odečteny všechny získané body kvůli dokázanému korupčnímu jednání.
 2009/10: Klubu byly svazem odečteny čtyři body.
 2010/11: Klubu byly svazem odečteny tři body.

Arminia Bielefeld II 
Arminia Bielefeld II, dříve znám také pod názvem Arminia Bielefeld Amateure, byl rezervním týmem Arminie Bielefeld. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 2004/05, kdy se v Regionallize (tehdejší 3. nejvyšší soutěž) umístil na 17. místě. Klub v posledních letech nemohl nadále udržovat kvalitní rezervní tým s menšími finančními prostředky, proto jej před sezónou 2018/19 raději zrušil.

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1997–2000: Landesliga Westfalen – sk. 1
 2000–2002: Verbandsliga Westfalen – sk. 1
 2002–2004: Fußball-Oberliga Westfalen
 2004–2005: Fußball-Regionalliga Nord
 2005–2008: Fußball-Oberliga Westfalen
 2008–2010: NRW-Liga
 2010–2011: Fußball-Regionalliga West
 2011–2012: NRW-Liga
 2012–2018: Fußball-Oberliga Westfalen

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil klubu na Transfermarkt.com 
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1905
Sportovní kluby v Severním Porýní-Vestfálsku
Sport v Bielefeldu